Korana je lahko:
 Korana, Plitvička jezera (Hrvaška)
 Korana, Rakovica (Hrvaška)
 Korana (reka)